Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 337 dans le monde.

 Route 337 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 337 au Québec, Canada
 Route nationale 337 en France